Nieuw-Zeelands rugbyteam (mannen) Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Nieuw-Zeelands rugbyteam (vrouwen) Rugby union vrouwenploeg in de vijftienmansvariant
 Nieuw-Zeelands rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
 Nieuw-Zeelands rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant